Брус (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Плен-де-л’Агу. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81040.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 55 км восточнее Тулузы, в 25 км к югу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 369 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 127 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 127 активных работали 111 человек (58 мужчин и 53 женщины), безработных было 16 (8 мужчин и 8 женщин). Среди 49 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн